Filonoe – w mitologii greckiej królewna licyjska, córka Jobatesa
 Filonoe (Fylonoe) – w mitologii greckiej królewna, córka Tyndareosa